Адольфссон () — фамилия. Представители:
 Адольфссон, Ева (1942—2010) — шведская писательница и литературный критик.
 Адольфссон, Йеспер (род. 1999) — шведский футболист, защитник.